Административно-территориальное деление Севастополя:
 Административно-территориальное деление города федерального значения Севастополя — административно-территориальное деление Севастополя с точки зрения законодательства России (как города федерального значения)
 Административно-территориальное деление города со специальным статусом Севастополя — административно-территориальное деление Севастополя с точки зрения законодательства Украины (как города со специальным статусом)